Warszawa Wileńska – stacja kolejowa w Warszawie
 Dworzec Wileński – stacja warszawskiego metra